Piñoncillos puede referirse a:

El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.